Ягренево — название населённых пунктов в России:

 Ягренево — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Ягренево — село в Переславском районе Ярославской области.